Макко́ннелл або Мак-Ко́ннелл () — шотландське та ірландське прізвище.

Прізвище 
 Вільям Макконнелл (; 1956) — британський хокеїст на траві, олімпійський медаліст (1984).
 Джек Макконнелл (; 1960) — британський політик-лейборист.
 Мітч Макконнелл (; 1942) — американський політик-республіканець, сенатор США від Кентуккі з 1985 року.
 Стівен Макконнелл (; 1962) — американський програміст, автор книг з розробки програмного забезпечення.

Інше 
 Льодовикове озеро Макконнелл () — велике прильодовикове озеро, яке існувало на терені сьогоденної Канади від 9 800 до 6300 до Р. Х.
 9929 Макконел (9929 McConnell) — астероїд головного поясу, відкритий 24 лютого 1982 року.

Шотландські прізвища
Ірландські прізвища